Lehmus est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1841-1932), médecin allemande
 (1858-1918), homme politique finlandais
Ludolph Lehmus (1780-1863), mathématicien allemand
 (1886-1936), acteur finlandais

Voir aussi
Théorème de Steiner-Lehmus, théorème de géométrie du triangle

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois